Иван Михайлович Москви́н (16(28) января 1890, Тверь — 27 ноября 1937 года) — российский революционер, большевик; советский партийно-государственный деятель, один из руководителей аппарата ЦК ВКП(б). В 1937 году арестован и расстрелян. После смерти Сталина реабилитирован.

Биография

Ранние годы 
Родился в семье мелкого служащего. Окончил Тверскую гимназию. Учился в Петербургском горном институте (не окончил).

Революционер 
С 1911 года — член РСДРП(б), на подпольной партийной работе. В 1912—1914 годах — член Петербургского комитета РСДРП.

Партийный руководитель
С 1917 года на партийной работе в Петрограде, член Петроградского городского комитета РСДРП(б)—РКП(б). С 1921 года — заведующий отделом Петроградского губернского комитета РКП(б), заместитель секретаря Северо-Западного бюро ЦК РКП(б). В 1924—1926 годах — секретарь Северо-Западного бюро РКП(б)—ВКП(б), одновременно заведующий организационным отделом Северо-Западного бюро РКП(б)—ВКП(б).

С 1926 года в аппарате ЦК ВКП(б). Участник борьбы с троцкистско-зиновьевской оппозицией. С марта 1926 года по январь 1930 года — заведующий Организационно-распределительным отделом ЦК ВКП(б). В январе — ноябре 1930 года — заведующий Распределительным отделом ЦК, затем Отделом административно-хозяйственных и профсоюзных кадров ЦК ВКП(б). С декабря 1927 года являлся членом Оргбюро ЦК ВКП(б) (по январь 1934 года) и кандидатом в члены Секретариата ЦК ВКП(б) (по октябрь 1932 года)

С ноября 1930 года по февраль 1932 года — заместитель председателя ВСНХ СССР — начальник сектора кадров ВСНХ СССР. С февраля 1932 года по 1935 год — начальник сектора кадров Народного комиссариата тяжёлой промышленности СССР. С 1935 года — на ответственной работе в аппарате Комиссии советского контроля при СНК СССР.

В 1923—1927 годах — кандидат в члены ЦК РКП(б)—ВКП(б). В 1927—1934 годах член ЦК ВКП(б). С 1934 года — член Комиссии советского контроля при СНК СССР.

Арест и гибель 
Арестован 14 июня 1937 года. 28 июня 1937 года постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) выведен из состава Комиссии советского контроля и исключён из партии. 27 ноября 1937 года расстрелян.

После смерти Сталина посмертно реабилитирован (17 июля 1956 года) и восстановлен в партии.

Семья 
Жена — Софья Александровна Доллер (1887—1938, в первом браке была замужем за Глебом Бокием), из семьи народовольцев Александра Ивановича Доллера (1860—1893) и Софьи Наумовны Шехтер (1856—1920).

Приёмная дочь — Оксана Ивановна Бокий (1916—1938), жена писателя Льва Разгона.

Любопытные факты 
 До 1917 года, в отличие от большинства других революционеров-подпольщиков, ни разу не был арестован

Примечания

Литература 
 Возвращенные имена: Сборник публицистических статей в 2-х книгах. Книга II. — М.: АПН, 1989. — 320 с., ил.
 Известия ЦК КПСС, 7 (306) июнь 1990.

Ссылки 
 Известия ЦК КПСС, 7 (306) июнь 1990.
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Революционеры России
Большевики
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Казнённые политики
Посмертно реабилитированные в СССР

Казнённые в 1937 году
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Члены ЦК КПСС
Члены Оргбюро ЦК ВКП(б)
Кандидаты в члены Секретариата ЦК ВКП(б)
Заведующие отделами ЦК КПСС
Выпускники Тверской гимназии
Делегаты VII съезда РКП(б)
Делегаты VIII съезда РКП(б)
Делегаты IX съезда РКП(б)
Делегаты X съезда РКП(б)
Делегаты XI съезда РКП(б)
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)